Zwitserse ijshockeyploeg (mannen)
 Zwitserse ijshockeyploeg (vrouwen)